Cet article recense les zones humides d'Ukraine concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur en Ukraine le .

En , le pays compte 50 sites Ramsar, couvrant une superficie de .

6 de ces sites sont situés sur le territoire de la république autonome de Crimée, nominalement en Ukraine, mais annexée par la Russie en 2014.

Liste

Annexes

Références

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Environnement en Ukraine

Liens externes 
 
 
 

Liste en rapport avec l'Ukraine